Grein (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
 grein (gewicht), een oud medicinaal gewicht
 Grein (textiel), een weefsel waarvan de grondstof gedeeltelijk van de zijderups afkomstig is. 
 korrel (fotografie), een term in de fotografie
 andere naam voor paradijskorrel (Aframomum melegueta), een pepersoort uit West-Afrika
 Greinkust, andere naam voor de Peperkust, de naam die in de koloniale tijd werd gegeven aan Liberia